Keilhack ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Keilhack (1907–1974), deutscher Politiker (SPD)
 Dorian Keilhack (* 1967), deutsch-britischer Pianist und Dirigent
 Hans Keilhack (1892–1946), deutscher Unternehmer, siehe Ikaria Gesellschaft für Flugzeugzubehör
 Irma Keilhack (1908–2001), deutsche Politikerin (SPD)
 Konrad Keilhack (1858–1944), deutscher Geologe